Kębłowo est un toponyme polonais qui peut désigner :

 Kębłowo, un village du powiat de Wolsztyn ;
 Kębłowo, un village du powiat de Września ;
 Kębłowo, un village de la voïvodie de Poméranie.